La  de la coupe CERS est remportée par le club portugais du FC Porto qui s'impose face au club espagnol de Vic en finale.

Tout préliminaire 

|}

Phase Finale

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Résultats

WS Europe Cup
Rink hockey en 1993
Rink hockey en 1994
Rink hockey M2